IHC steht als Abkürzung für:

 Immunhistochemie, ein Verfahren der Biologie und der Medizin um Proteine sichtbar zu machen
 International Harvester, ein ehemaliger Landmaschinenhersteller mit Sitz in Chicago
 Independent Harvester Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Intermountain Healthcare, ein Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen mit Sitz in Salt Lake City
 Internationaler Heide-Cup, ein international besetztes Handballturnier in Schneverdingen
 International Honey Commission, Internationale Kommission für die Standardisierung der Qualitätsnormen für Honig und seine Analytik, gegründet 1990
 Royal IHC, niederländischer Hersteller von Schiffbaggern

IHC